Astronomia: 
Epimeteu és un dels satèl·lits de Saturn.
 Mitologia: 
Epimeteu era un personatge de la mitologia grega, fill de Jàpet i Clímene i germà de Prometeu.